Testudo és un gènere de tortugues de la familia Testudinidae.
 Testudo és una formació de combat de la infanteria romana.
 Testudo era una antigua constel·lació amb forma de tortuga.